Chicas malas puede referirse a:

 Mean Girls, película cómica del año 2004, conocida como Chicas malas en España y Chicas pesadas en Latinoamérica.
 Chicas malas, álbum de estudio de Mónica Naranjo.
 Chicas malas, primer sencillo del álbum del mismo título de Mónica Naranjo, lanzado el 2001.
 Las Chicas Malas, un trío de personajes de ficción del mundo de Scrooge McDuck.